Brezzi ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Brezzi (* 1945), italienischer Mathematiker
 Guglielmo Brezzi (1898–1926), italienischer Fußballspieler